Cheat steht für:
 Cheat (Computerspiel), Computerspielbegriff
 Cheat Codes, US-amerikanisches EDM-Trio aus Los Angeles
 Cheat-Eye, Anti-Cheat-Tool
 Cheat (Fernsehserie), britische TV-Thrillerserie
 Cheat River, Fluss in West Virginia, USA
 Cheat Lake, See in den USA
 Cheat Mountain, Berg

Siehe auch:
 The Cheat
 Cheater